Янкер — немецкая фамилия:
 Янкер, Карстен (род. 1974) — немецкий футболист, нападающий, закончил футбольную карьеру в 2009 году.
 Янкер, Кристоф (род. 1985) — немецкий футболист, защитник клуба «Герта».
 Янкер, Труман Джордж (1891—1964) — американский ботаник, специалист по систематике семейства Перечные.